Кортні Таллоч  — британський гімнаст, який спеціалізується на вправах на кільцях та опорному стрибку, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу та Європи.

Результати на турнірах

Посилання 
 Профіль на сайті FIG

Британські спортивні гімнасти
Чемпіони Європи зі спортивної гімнастики